Джавад хан (Джавад хан ибн Шахверди хан Зиядоглу Каджар, ); 1748, Гянджа — 1804, близ Гянджи) — последний правитель Гянджинского ханства (1786—1804).

Биография 
Джавад-хан родился в 1748 году в городе Гянджа в семье гянджинского хана Шахверди хан Зийад оглы Каджара. Он был единственным сыном в семье Шахверди хана и Шереф Джахан бегим, помимо трёх дочерей — Хуршид бегим, Тути бегим и Хейранса ханум. В 1786 году правление Гянджинским ханством перешло к Джавад хану.

Правление 

Джавад-хан придерживался проиранской ориентации и был одним из немногих сторонников персидского шаха Ага Мохаммад-шах Каджара в Закавказье. В 1795 году Джавад-хан направил своё войско на помощь Ага Мохаммад-шаху, наступавшему на Тифлис. Это вызвало сильное негодование среди соседних владетелей, особенно у картли-кахетинского царя Ираклия II и карабахского хана Ибрагим Халил-хана. Последний выступил инициатором похода на Гянджу. В своём письме к Ираклию II Ибрагим-халил хан писал: «Гянджа есть общий наш враг… нужно сему делу нам положить конец». В 1796 году войско грузинского царя при поддержке войск карабахского хана Ибрагим Халил-хана и аварского правителя Умма-хана осадили Гянджу. Осада Гянджи оказалась безуспешной, однако стоила Джавад хану финансовых выплат карабахскому хану и возврата плененных во время тифлисского похода воинов. В 1796 году Джавад хан добровольно впустил в Гянджинскую крепость русский гарнизон, но после смерти Екатерины II этот гарнизон был отозван.

Правление Джавад хана ознаменовало, небывалый до тех пор, расцвет Гянджи. Развивались культура, торговые связи и ремесленные производства, строились новые мечети, карван-сараи, реставрировались старые архитектурные сооружения. При дворе Джавад-хана собирались учёные, писатели и поэты. Придворным писчим хана был Кербалаи Садых, отец известного азербайджанского поэта Мирза Шафи Вазеха, придворным поэтом был известный азербайджанский писатель Мохсун Насири, автор «Тути-намэ», азербайджанской версии древнеиндийской сказки.

Конец правления 

Учитывая важное геополитическое расположение Гянджи, раздробленность азербайджанский ханств и усилившуюся экспансионисткую политику Российской империи на Кавказе, Джавад хану становилось всё труднее проводить самостоятельную политику. Командование русской армии считало Гянджу «ключом к северным провинциям Персии» и первостепенной задачей России был захват этой крепости.

В 1803 году в двух верстах от города в местности Кулу-кобу между русскими войсками под командованием генерала П. Д. Цицианова и войском гянджинского хана развернулось решительное сражение, завершившееся отступлением остатков войска Джавад-хана в Гянджу. После неоднократных предложений Джавад хану о добровольной сдаче города и решительного отказа, Цицианов предпринял штурм города. В результате этого штурма Джавад хан и его средний сын Гусейнгулу хан погибли в бою, оставшиеся в живых воины хана сдались и Гянджа была взята русскими войсками. Гянджинское ханство было упразднено, город был переименован в Елизаветполь.

Джавад хан похоронен в мавзолее на территории Мечети Джума в Гяндже.

Семья и потомство 
В 1780 году Джавад-хан женился на Шюкюфэ-ханум (1780-1812), а в 1790 году взял в жёны дочь шекинского хана Гусейн-хана — Мелкэ Нису-бегюм (1790-1830). 

Всего у Джавад-хана известны 11 детей (5 сыновей и 6 дочерей): от Шюкюфе-ханум - дочь Ширин-бегим (1794 рож.), от Мелкэ Нису-бегим - сыновья Угурлу хан (1781-1827), Гусейнгулу (1784-1804), Алигулу и Муса хан. Упоминается ещё одна наложница Джавад-хана, армянка по происхождению, от который у него была одна дочь — Пусте ханум. Другие его дочери - Тути бике, Баладжа ханум, Хуршид-бегим и Хатун-бегим, сын Алиддин.

Бадирджахан-бегим — внучка Джавад хана, дочь Угурлу хана, была женой последнего карабахского хана Мехти Кули-хана Джаваншира и известной поэтессой. Брат и внук Джавад хана, Фатали бек Зияд-оглу Хали Гянджали и Келбали хан Мусахиб, были известными поэтами. Некоторые из потомков Джавад хана после присоединения ханства к России приняли фамилию Зиятхановых. Шахверди Хан Зиятханов был известным российским и азербайджанским военным деятелем, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Известными российскими и азербайджанскими государственными и политическими деятелями были Исмаил Хан Зиятханов и Адиль Хан Зиятханов.

Генеалогия

Память 
 Именем Джавад хана названы улицы в Баку и Гяндже.
 В 2009 году азербайджанскими кинематографистами был снят фильм «Джавад хан», посвящённый жизни хана и истории Гянджинского ханства.
 Одна из вершин Малого Кавказа именуется его именем.

Примечания 

Азербайджанские ханства
История Азербайджана
Монархи, погибшие в бою
Каджары
Зиятхановы